Die Little League World Series 1967 war die 21. Austragung der Little League Baseball World Series, einem internationalen Baseballturnier für Knaben zwischen 11 und 12 Jahren. Gespielt wurde in South Williamsport.

Zum ersten Mal konnte ein Team von außerhalb des amerikanischen Kontinents den Titel gewinnen. Es begann eine Vorherrschaft der Asiatischen Mannschaften. In den 34 Jahren bis zur Umstrukturierung im Jahr 2001 konnten Teams aus dem Fernen Osten 29 Mal eine Medaille gewinnen, davon 23 Mal den Weltmeistertitel.

Teilnehmer

Ergebnisse

Gewinnerrunde

Trostrunde

Einzelnachweise 

Baseball 1967
1967
Sportveranstaltung in South Williamsport